Интернациональная пара Рик де Вуст / Адиль Шамасдин - победительница соревнований.

Посев 

  Джеймс Керретани /  Филипп Маркс (Полуфинал)
  Джейми Дельгадо /  Джонатан Маррей (Отказ)
  Йохан Брюнстрём /  Фредерик Нильсен (Четвертьфинал)
  Ив Аллегро /  Жереми Шарди (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

AEGON Nottingham Challenge 2011